Панорама (, цялост, пълнота и от , поглед, гледка) може да се отнася за:

 панорама, обширен изглед
 Панорама, популярно публицистично предаване на Българска национална телевизия
 Панорама, популярно публицистично предаване на Би Би Си (BBC)
 Панорама, град в Бразилия
 Панорама, село в дем Гревена, Гърция
 Панорама, село в дем Касандра, Гърция
 Панорама, село в дем Пилеа-Хортач, Гърция
 Панорама, ново име на село Калапот в дем Просечен, Гърция
 Панорама, български алманах за чуждестранна литература

Вижте също 
 Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“
 Панорама на големия канал от една лодка, френски късометражен филм